South Cherry Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Cherry Street Historic District (Greenville, Kentucky), NRHP-ID 85001905
 South Cherry Street Historic District (Vicksburg, Mississippi), NRHP-ID 03001140